Гребінець — те ж саме, що й гребінь, пластинка із зубцями для розчісування волосся
 Гребінець — м'ясистий наріст на голові деяких птахів
 Гребінець Дірака — математичний термін
 Гребінець — представник ряду морських гребінців
 Гребінцеві — родина молюсків ряду морських гребінців
 Гребінець чорноморський
 Гребінець приморський
 Гребінець середземноморський

 Гребінець Ігор Геннадійович (1994—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Гребінці — село Жовківського району Львівської області
 Гребінка (значення)
 Гребінь (значення)